

Țări după datoria publică „netă”   
Datoria publică „netă” reprezintă datoria totală pe care o are statul, minus sumele datorate către instituții guvernamentale (Fonduri publice de pensii, Bănci centrale). Dacă un stat se împrumută (emite obligațiuni) 100 miliarde iar 50 de miliarde sunt cumpărate de Banca Națională a statului respectiv sau Fondul public de pensii atunci, datoria publică este de 100 miliarde (brut) iar datoria publică „netă” este de 50 miliarde.

Referințe 
 

datorii

Datorii